

Geografia
 Rodd Island isola del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Rodd Point – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia

Persone
 Brandon Rodd (1985) – giocatore di football americano statunitense 
 Francis Rennell Rodd (1895-1978) – generale ed esploratore britannico
 James Rennell Rodd, I barone di Rennell (1858-1941) – diplomatico, politico e poeta britannico
 Marcia Rodd (1940) – attrice statunitense
 Tony Rodd, propr. Anthony Norman Rodd (1940) – botanico e fotografo di piante australiano